Соревнования по волейболу на Играх XXI Олимпиады проходили с 18 по 30 июля 1976 года в Монреале (Канада) с участием 10 мужских и 8 женских национальных сборных команд. Было разыграно 2 комплекта наград. Чемпионский титул у мужчин выиграла сборная Польши, у женщин — сборная Японии.

Команды-участницы

Женщины 
 Канада — страна-организатор;
 СССР — олимпийский чемпион 1972 года;
 Япония — чемпион мира 1974 года;
 Венгрия, Южная Корея, Куба, Перу — по итогам континентальных чемпионатов 1975 года;
 ГДР — по итогам олимпийской квалификации.

Мужчины 
 Канада — страна-организатор;
 Япония — олимпийский чемпион 1972 года;
 Польша — чемпион мира 1974 года;
 СССР, Южная Корея, Куба, Бразилия — по итогам континентальных чемпионатов 1975 года;
 Чехословакия, Италия — по итогам олимпийской квалификации;
 Египет — по итогам африканской олимпийской квалификации.

Квалификация

Медалисты

Женщины

Группа А 
 1-й тур. 19 июля
Япония — Венгрия — 3:0 (15:6, 15:3, 15:4). 
Перу — Канада — 3:2 (12:15, 15:4, 15:10, 7:15, 15:12).
 2-й тур. 21 июля
Япония — Перу — 3:0 (15:7, 15:4, 15:9). 
Венгрия — Канада — 3:1 (15:13, 15:10, 9:15, 15:9).
 3-й тур. 23 июля
Венгрия — Перу — 3:1 (7:15, 15:8, 15:3, 16:14). 
Япония — Канада — 3:0 (15:6, 15:2, 15:2).

Группа B 
 1-й тур. 20 июля
СССР — Южная Корея — 3:1 (16:14, 12:15, 15:2, 16:14). 
Куба — ГДР — 3:1 (7:15, 15:5, 15:5, 15:13).
 2-й тур. 22 июля
СССР — Куба — 3:1 (15:9, 13:15, 15:11, 15:10). 
Южная Корея — ГДР — 3:2 (5:15, 11:15, 16:14, 15:2, 15:13).
 3-й тур. 24 июля
Южная Корея — Куба — 3:2 (14:16, 15:4, 15:8, 13:15, 15:10). 
СССР — ГДР — 3:2 (15:11, 13:15, 11:15, 15:5, 15:1).

Классификационный раунд 
 Полуфиналы за 5—8-е места. 26 июля
Куба — Канада — 3:2 (13:15, 15:7, 14:16, 15:9, 15:3). 
ГДР — Перу — 3:2 (15:11, 15:9, 8:15, 8:15, 15:8).
 Матч за 7-е место. 27 июля
Перу — Канада — 3:1 (15:9, 12:15, 15:4, 15:7). 
 Матч за 5-е место. 27 июля
Куба — ГДР — 3:0 (16:14, 15:12, 15:8).

1/2 финала 
29 июля
 СССР — Венгрия — 3:0 (15:10, 15:10, 15:9).
 Япония — Южная Корея — 3:0 (15:13, 15:6, 15:5).

Матч за 3-е место 
30 июля
Южная Корея — Венгрия — 3:1 (12:15, 15:12, 15:10, 15:6).

Финал 
30 июля
Япония — СССР — 3:0 (15:7, 15:8, 15:2).

Мужчины

Группа А 
 1-й тур. 18 июля
Чехословакия — Канада — 3:0 (15:4, 16:14, 15:11).
Польша — Южная Корея — 3:2 (12:15, 6:15, 15:6, 15:6, 15:5). 
 2-й тур. 19 июля
Польша — Канада — 3:0 (15:4, 15:7, 15:6). 
Куба — Чехословакия — 3:1 (15:6, 10:15, 15:5, 15:6).
 3-й тур. 21 июля
Польша — Куба — 3:2 (13:15, 10:15, 15:6, 15:9, 20:18). 
Южная Корея — Канада — 3:0 (15:7, 15:5, 15:8).
 4-й тур. 23 июля
Куба — Южная Корея — 3:0 (15:4, 15:5, 15:6).
Польша — Чехословакия — 3:1 (8:15, 15:11, 15:5, 16:14). 
 5-й тур. 25 июля 
Чехословакия — Южная Корея — 3:1 (15:9, 15:9, 14:16, 15:5).
Куба — Канада — 3:0 (15:10, 15:9, 15:3).

Группа В 
 1-й тур. 18 июля
СССР — Италия — 3:0 (15:6, 15:3, 15:6).
 2-й тур. 20 июля
СССР — Бразилия — 3:0 (15:7, 15:11, 15:2). 
Япония — Италия — 3:0 (15:6, 15:2, 15:6).
 3-й тур. 22 июля
Япония — Бразилия — 3:0 (15:13, 15:8, 15:9).
 4-й тур. 24 июля 
Бразилия — Италия — 3:2 (15:8, 11:15, 12:15, 15:6, 15:8).
 5-й тур. 25 июля 
СССР — Япония — 3:0 (15:9, 15:10, 15:9).

Сборная Египта после проведённого 18 июля матча 1-го тура в группе В (Бразилия — Египет 3:1) снялась с турнира. Результат аннулирован.

Классификационный раунд 
 Полуфиналы за 5—8-е места. 26 июля
Южная Корея — Бразилия — 3:2 (15:12, 12:15, 7:15, 15:6, 15:5).
Чехословакия — Италия — 3:0 (15:7, 15:8, 15:7).
 Матч за 7-е место. 27 июля
Бразилия — Италия — 3:0 (15:8, 15:6, 15:8).
 Матч за 5-е место. 27 июля
Чехословакия — Южная Корея — 3:1 (15:9, 10:15, 15:2, 15:9).

1/2 финала 
29 июля
 СССР — Куба — 3:0 (15:12, 15:7, 15:8).
 Польша — Япония — 3:2 (15:17, 15:6, 15:6, 10:15, 15:10).

Матч за 3-е место 
30 июля
Куба — Япония — 3:0 (15:8, 15:9, 15:8).

Финал 
30 июля
Польша — СССР — 3:2 (11:15, 15:13, 12:15, 19:17, 15:7).

Итоги

Положение команд

Женщины

Мужчины

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов (мужской олимпийский турнир 1976) 
 Архив волейбольных результатов (женский олимпийский турнир 1976)

Навигация 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1976
1976 год в волейболе
Международные соревнования по волейболу в Канаде